De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1960/61 werd gehouden op 27 september en 11 oktober 1961. Het Engelse Birmingham City nam het ditmaal op tegen het Italiaanse AS Roma.

De heenwedstrijd vond plaats in het St. Andrews Stadium in Birmingham. Het duel eindigde op 2-2. De terugwedstrijd in het Stadio Olimpico werd met 2-0 gewonnen door de Italianen.

Wedstrijdgegevens

1961
Birmingham City FC
AS Roma
Jaarbeurs
Sportevenement in Birmingham
Jaarbeurs
Sportevenement in Rome
Voetbal in 1961